Орт-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Орт-Кюеле — озёра, между р. Бытантай и р. Нюэле, Республика Саха (Якутия), координаты 66°48' с. ш. 129°52' в. д.
 Орт-Кюеле — урочище, на правом берегу р. Туйма, Республика Саха (Якутия), координаты 62°18' с. ш. 131°59' в. д.
 Орт-Кюеле — река, левый приток р. Кутама, Республика Саха (Якутия), координаты 62°47' с. ш. 132°43' в. д.

См. также 
 Орто-Кюель

Примечания